Бодянский — фамилия:

 Бодянский, Александр Всеволодович (1916—1992) — украинский краевед, археолог-разведчик.
 Бодянский, Вадим Лазаревич (1919—1984) — советский арабист.
 Бодянский, Владимир Александрович (1894—1966) (фр.) — французский инженер-строитель и архитектор русского происхождения.
 Бодянский, Осип Максимович (1808—1877) — профессор истории и литературы славянских наречий в Московском университете.